Okręty US Navy o nazwie USS "Sailfish", pochodzącej od żaglicy:
Pierwszy "Sailfish" (SS-192) był okrętem podwodnym typu Sargo, który został zwodowany jako "Squalus", ale zatonął podczas prób. Został później podniesiony, włączony do służby w marynarce pod nową nazwą i służył w czasie II wojny światowej.
Drugi "Sailfish" (SS/SSR-572) był głównym okrętem dla typu Sailfish. Był pierwszym okrętem podwodnym zbudowanym specjalnie do działań jako pikieta radarowa i służył przez większość zimnej wojny
Sailfish